Alberto Contreras (1942-1979), historietista de Argentina.
 Alberto Contreras (?-1958), actor nacido en España con larga trayectoria en Argentina.